

Sigle 
 Bloque Nacionalista Galego – Blocco Nazionalista Galiziano, partito politico spagnolo
 Broadband Network Gateway – Dispositivo della rete di trasporto

Codici 
 BNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banning (Stati Uniti)
 bng – codice ISO 639-3 della lingua benga